Manto (mythologie), een personage uit de Griekse mythologie
Manto (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Olancho
 Manto (vlinders), een geslacht van vlinders

Als voornaam:
Manto Tshabalala-Msimang, Zuid-Afrikaans politicus